Франсиско Ортега има више значења:

 Франсиско Ортега (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Ортега (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику